Фолькемо́н () — кантон во Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель. До марта 2015 кантон административно входил в состав упразднённого округа Буле-Мозель.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 23378 человек. Код INSEE кантона — 57 07. С марта 2015 года в составе кантона — 61 коммуна, суммарная численность населения кантона — 39 310 человек (2013), административный центр — Фолькемон.

Коммуны кантона 
До марта 2015 года в составе кантона была 31 коммуна:

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики